SQS è l'acronimo di:
 Shatti Al-Qurum School, un istituto per ragazze di Mascate in Oman
 Swiss Association for Quality Management and Systems, Associazione Svizzera per i Sistemi di Qualità e Management.